O Teinolophos trusleri é uma espécie fóssil de monotreamdo encontrada nos registros fósseis do Cretáceo Inferior em Vitória, Austrália.

Monotremados pré-históricos
Mamíferos do Cretáceo
Espécies descritas em 1999